Ліга Умаглесі 1997—1998 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вдев'яте поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Батумі) взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як переможець Кубку Грузії 1997—1998.
2. З клубів Динамо (Тбілісі) та Сіоні було знято по 5 очок.
3. З клубу Мерані-91 було знято 5 очок за побиття арбітра матчу проти Динамо (Батумі), ще 2 очки були відраховані пізніше.
4. Першу частину сезону клуб ВІТ Джорджія провів під назвою Моркіналі.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1997–1998
Грузія
Грузія
1997 у Грузії
1998 у Грузії
1997 у грузинському спорті
1998 у грузинському спорті